Passagier 23 (film) - Duitse film uit 2018, gebaseerd op onderstaand boek
 Passagier 23 (roman) - roman van Sebastian Fitzek